Peace:
 Peace — 47-й сингл британской группы Depeche Mode, второй сингл из их двенадцатого альбома «Sounds of the Universe».
 Rosa 'Peace' — сорт роз.

См. также 
 Мир